Жмакино — деревня в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Сосновоборского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в верховьях реки Инза в 27 километрах к югу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 145 километров.

Часовой пояс

История 
Бывшая д. Жмаковка Городищенского уезда Пензенской губернии.

В 1929 году деревня Жмакино вошла в состав Вороновского с/с Кузнецкого района Средне-Волжского края.

Население 

Население деревни: в 1930 г. — 574 человека,  в 1996 году — 14 человек.2022 -3 человека

Инфраструктура 
В деревне расположена всего одна улица: Рогожная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района